

USA
Waco (Észak-Karolina)
Waco (Georgia)
Waco (Indiana)
Waco (Kentucky)
Waco (Missouri)
Waco (Montana)
Waco (Nebraska)
Waco (Ohio)
Waco (Tennessee)
Waco (Texas)
Waco Township

Filmek
Waco (film, 1952)
Waco (film, 1966)